Виктор Яковлевич Хентов   (род. 2 ноября 1936 года, г. Ростов-на-Дону) — доктор химических наук (1988), профессор кафедры общей и неорганической химии Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова (1990) .

Биография 
Виктор Яковлевич Хентов родился 2 ноября 1936 года в г. Ростове-на-Дону.  В 1959 году окончил химический факультет Ростовского государственного университета. Работал в научно-исследовательском институте, с 1964 года читал лекции по химии в Ростовском институте инженеров железнодорожного транспорта (ныне Ростовский государственный университет путей сообщения). Учился в аспирантуре.

В 1967 году защитил диссертацию на степень кандидата химических наук. С 1968 года работал в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ), являясь доцентом кафедры неорганической химии.  В 1988 году защитил докторскую диссертацию в МХТИ им. Д.И. Менделеева по специальности физическая химия и коллоидная химия. Тема диссертации —  «Селективность капельного уноса и состав поверхностного слоя растворов». В этом же году получил степень доктора химических наук. В 1990 году получил звание профессора кафедры неорганической химии Новочеркасского политехнического института.

Область научных интересов: корреляционный анализ в неорганической химии, физико-химия поверхностных явлений, прямой синтез комплексных соединений, извлечения металлов из промышленных отходов, нестационарные процессы в тонких слоях жидкости. В сфере его научных интересов —  технологии пропитки графитов, для чего разработаны специальные эмульсии. Эти эмульсии были внедрены на Новочеркасском электровозостроительном заводе и Ленинградском оптико-механическом объединении. В 1964 году проводил исследования процессов на межфазной границе; избран членом научного совета по коллоидной химии и физической механике АН СССР.

Под руководством В. Я. Хентова подготовлены и защищены 14 кандидатских диссертаций кандидатов химических и технических наук (научный руководитель Хуссейна Ханаа Хассана Хуссейна).  Награжден знаком «Изобретатель СССР».

Труды 
Виктор Яковлевич Хентов является автором около 365 научных работ, включая монографию «Капельный унос», авторских свидетельств на изобретения.
 Хентов В. Я. Инженерная химия : Учеб. пособие / В. Я. Хентов; Новочерк. политехн. ин-т им. С. Орджоникидзе.  Новочеркасск : НПИ, 1992. 133 с.: ил.; 20 см.; ISBN 5-230-11398-7.
 Хентов В.Я., Е.Ю.Шачнева, В.В. Семченко. Донорно-акцепторные системы в решени проблемы рециклинга металлов: монография. М.: «Русайнс», 2017. ‒ 126 с.
 Хентов В.Я.. Шачнева Е.Ю.Физико-химичестие процессы в техносфере Учебное пособие. М.: «Русайнс» ‒ 76 с.
 Хентов В.Я., Шачнева Е.Ю. Принципы самоорганизации структур в растворах. Лабораторный практикум. Учебно-методическое пособие. М.: «Русайнс», 2017. ‒
 Хентов В.Я., Семин Е.Г., Власов Ю.В., Гасанов В.М. Барботаж. Барботажный аэрозоль. Проблемы и решения. Монография. Спб.: ХИМИЗДАТ, 2013. ‒ 168 с.
 Хентов В.Я., Гасанов В.М., Карибов М.Р. Хуссейн Х.Х. Микрореакторы. Теория и практика. Махачкала; АЛЕФ(ИП ОвчинниковМ.А.),2014. – 42 с.
 Хентов В.Я., Хуссейн Х. Х. Связь структурных параметров твердого тела с кинетикой донорно-акцепторного взаимодействия в гетерогенных системах Инженерно-физический журнал, 2016. – Том 89. ‒ № 3. – С. 748-751
 Хентов В.Я., Семченко В.В., Хуссейн Х.Х. Гидролиз солей и гидратация ионов. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы  VIII Mеждунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). ‒ Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. ‒ Ч. III, 106 с. C. 268-270.
 Khentov V.Ya., Hussain H.H., Semchenko V.V. Interrelations of Valence fluctuation frequencies and Force constants with the Debye temperature of a Chemical compound metal. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2015. ‒ № 5-6, May-June. P. 154-1568.
 Khentov V.Ya., Hussain H.H., Semchenko V.V. Copper surface etching in the donor-acceptor systems. European Science Review. 2015. ‒ № 5-6, May-June. P. 160-162.

Литература 
Гонтмахер М. А. "Евреи на донской земле : История. Факты. Биографии". Изд. 2-е, испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2007. - 857 с. : порт.; 30 см.; ISBN 978-5-7509-0921-6.

Ссылки 
 Виктор Яковлевич Хентов
 Виктор Яковлевич Хентов. Энциклопедия Новочеркасска.

Википедия:Биографии современников
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Южно-Российского политехнического университета
Преподаватели Ростовского государственного университета путей сообщения